|-
| 131901 - || || 21 de gener, 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 131902 - || || 21 de gener, 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 131903 - || || 18 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 131904 - || || 18 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 131905 - || || 18 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 131906 - || || 18 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 131907 - || || 19 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 131908 - || || 19 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 131909 - || || 19 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 131910 - || || 19 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 131911 - || || 19 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 131912 - || || 19 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 131913 - || || 19 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 131914 - || || 19 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 131915 - || || 21 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 131916 - || || 21 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 131917 - || || 21 de gener, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 131918 - || || 22 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 131919 - || || 23 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 131920 - || || 19 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 131921 - || || 19 de gener, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 131922 - || || 19 de gener, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 131923 - || || 4 de febrer, 2002 || Badlands || R. Dyvig
|-
| 131924 - || || 3 de febrer, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 131925 - || || 3 de febrer, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 131926 - || || 3 de febrer, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 131927 - || || 3 de febrer, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 131928 - || || 5 de febrer, 2002 || Fountain Hills || C. W. Juels, P. R. Holvorcem
|-
| 131929 - || || 4 de febrer, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 131930 - || || 4 de febrer, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 131931 - || || 5 de febrer, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 131932 - || || 6 de febrer, 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 131933 - || || 8 de febrer, 2002 || Fountain Hills || C. W. Juels, P. R. Holvorcem
|-
| 131934 - || || 8 de febrer, 2002 || Fountain Hills || C. W. Juels, P. R. Holvorcem
|-
| 131935 - || || 8 de febrer, 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 131936 - || || 9 de febrer, 2002 || Nashville || R. Clingan
|-
| 131937 - || || 9 de febrer, 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 131938 - || || 9 de febrer, 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 131939 - || || 9 de febrer, 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 131940 - || || 6 de febrer, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 131941 - || || 7 de febrer, 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 131942 - || || 6 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 131943 - || || 6 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 131944 - || || 6 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 131945 - || || 6 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 131946 - || || 6 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 131947 - || || 6 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 131948 - || || 6 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 131949 - || || 6 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 131950 - || || 6 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 131951 - || || 6 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 131952 - || || 6 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 131953 - || || 7 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 131954 - || || 7 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 131955 - || || 7 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 131956 - || || 7 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 131957 - || || 11 de febrer, 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 131958 - || || 7 de febrer, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 131959 - || || 7 de febrer, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 131960 - || || 12 de febrer, 2002 || Fountain Hills || C. W. Juels, P. R. Holvorcem
|-
| 131961 - || || 12 de febrer, 2002 || Fountain Hills || C. W. Juels, P. R. Holvorcem
|-
| 131962 - || || 8 de febrer, 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 131963 - || || 3 de febrer, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 131964 - || || 3 de febrer, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 131965 - || || 12 de febrer, 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 131966 - || || 12 de febrer, 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 131967 - || || 12 de febrer, 2002 || Fountain Hills || C. W. Juels, P. R. Holvorcem
|-
| 131968 - || || 7 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 131969 - || || 7 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 131970 - || || 7 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 131971 - || || 7 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 131972 - || || 7 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 131973 - || || 7 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 131974 - || || 7 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 131975 - || || 7 de febrer, 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 131976 - || || 6 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 131977 - || || 6 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 131978 - || || 6 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 131979 - || || 6 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 131980 - || || 7 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 131981 - || || 7 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 131982 - || || 7 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 131983 - || || 7 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 131984 - || || 7 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 131985 - || || 7 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 131986 - || || 7 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 131987 - || || 7 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 131988 - || || 7 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 131989 - || || 7 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 131990 - || || 7 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 131991 - || || 7 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 131992 - || || 7 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 131993 - || || 7 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 131994 - || || 7 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 131995 - || || 7 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 131996 - || || 7 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 131997 - || || 7 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 131998 - || || 7 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 131999 - || || 7 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132000 - || || 7 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
1